Y10 ou Y-10 peut faire référence à :
 Lancia Y10, une automobile du constructeur italien Lancia ;
 Shanghai Y-10, un avion de ligne du constructeur chinois Shanghai.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 YX